Muscle Shoals kan syfta på:

 Muscle Shoals, Alabama – en stad i Alabama, USA
 Muscle Shoals Sound Studio – en inspelningsstudion 
 Muscle Shoals Rhythm Section – ett band